Il kibibyte è un'unità di misura dell'informazione o della quantità di dati, il termine deriva dalla contrazione di kilo binary byte ed ha per simbolo KiB (KB o kiB sono errati).
Questo standard è stato definito dalla Commissione Elettrotecnica Internazionale (IEC) nel dicembre 1998 per stabilire i nuovi multipli del byte.

Il kibibyte è collegato strettamente al chilobyte, il quale è usato (creando spesso ambiguità) o per riferirsi a 103 byte ( byte) oppure come sinonimo per kibibyte creando in quest'ultimo caso un errore del 2,4%. 

1 kibibyte =   = 210 byte

1 kibibyte ≈  byte → 2,4% di errore

1 mebibyte ≈  byte → ≈ 5% di errore

1 gibibyte ≈  byte → ≈ 7% di errore

1 tebibyte ≈  byte → ≈ 10% di errore

Conversioni
In byte:
  KiB = 1 mebibyte (MiB)
  KiB = 1 gibibyte (GiB)
  KiB = 1 tebibyte (TiB)
  KiB = 1 pebibyte (PiB)
  KiB = 1 exbibyte (EiB)
  KiB = 1 zebibyte (ZiB)
  KiB = 1 yobibyte (YiB)

In bit:
 1 KiB = 213 bit =  bit
 1 KiB = 8 kibibit

Note

Voci correlate
 Prefissi per multipli binari
 Unità di misura
 Ordini di grandezza dei dati

Collegamenti esterni 

Unità di informazione